Главнокомандующий Индии () — высшая воинская должность в Британской Индии, существовавшая в 1748—1947 годах. Командовал Британской Индийской армией при помощи начальника Генерального штаба.

Главнокомандующие, Индия (1748—1947)

Ссылки 
 
 
 

Военная история Великобритании
Вооружённые силы Британской Индии